Il doppio del torneo di tennis Open de Franche Comté 2005, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Jason Marshall e Huntley Montgomery che hanno battuto in finale Michal Mertiňák e Jean-Claude Scherrer 68-7, 6-2, 6-3.

Teste di serie 

 Julien Benneteau /  Nicolas Mahut (semifinali)
 Massimo Bertolini /  Petr Luxa (semifinali)

 Jason Marshall /  Huntley Montgomery (Campioni)
 Michal Mertiňák /  Jean-Claude Scherrer (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Open de Franche Comté 2005